Zombi steht für:

 Zombi (Computerspiel, 1986), Action-Adventure von Ubisoft
 Zombi, Musikalbum der hamburgischen Band Kante (2004)
 Woodoo – Die Schreckensinsel der Zombies, original Zombi 2, italienischer Horrorfilm von Lucio Fulci (1979)
 Zombie III, original Zombi 3, italienischer Film von Lucio Fulci (1988)

Siehe auch:
 ZombiU (Survival-Horror-Videospiel)
 Zombie (Begriffsklärung)
 Zombies (Begriffsklärung)